Belojarski (Chanto-Mansië), stad in het Russische autonome district Chanto-Mansië
 Belojarski (oblast Sverdlovsk), plaats in de Russische oblast Sverdlovsk
 district Belojarski (Chanto-Mansië), gemeentelijk district rond de stad Belojarski in Chanto-Mansië
 district Belojarski (oblast Sverdlovsk), gemeentelijk district rond de plaats Belojarski in de oblast Sverdlovsk

 Kerncentrale Belojarsk bij de Russische stad Zaretsjny in de oblast Sverdlovsk